Bandaža (franc. bandage: zavoj) može značiti:
 bandaža je zavoj na dijelu tijela, mekano povojno tvorivo ili poseban rubac, stavljen radi učvršćenja, mirovanja ili zaštite od štetnih izvanjskih čimbenika.
 bandaža (sport), u sportu, je povoj za zaštitu osjetljivih dijelova tijela ili za ograničavanje tjelesnih pokreta elastičnim zavojem ili ljepljivom vrpcom. Bandaža se obično stavlja na skočni zglob, koljeno, lakat, zapešće i rame. Bandaža se najčešće primjenjuje u boksu, dizanju utega i ragbiju, dok u konjičkom sportu bandaža se stavlja na noge konjima.
 bandaža (strojarstvo), u strojarstvu, je vanjska zaštita nekog dijela stroja, vozila, uređaja, na primjer zaštitni pojas lopatica parnih turbina, vanjskih obruča kotača željezničkog vagona izrađen od boljeg i pogodnijeg materijala i drugo.

Izvori